Esta é uma lista de vulcões ativos e extintos rm El Salvador.

Vulcões

Ver também
 Arco vulcânico da América Central
 Lista de vulcões da Guatemala
 Lista de vulcões de Honduras
 Lista de vulcões da Nicarágua

El Salvador
 
Vulcoes